Lake Maree kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Maree (sjö i Storbritannien), Skottland, Highland,

USA 

 Lake Maree (reservoar i USA), North Carolina, Anson County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar